Repedea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Repedea (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Repedea (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea